Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno I.

Reference

I